Chadwick Edwin Patton (né le  à Urbana, Illinois) est un arbitre de catch professionnel à la World Wrestling Entertainment.

Carrière 
Le premier match que Chad arbitre est un match entre Steve Blackman vs Tiger Ali Singh. Patton fut arbitre d'un match opposant Kurt Angle à Shawn Michaels où il a su gérer une intervention de Daivari. Patton effectuait son premier match en tant que catcheur le  lorsque Eric Bischoff l'obligeait à affronter Chris Jericho. Il subissait évidemment une défaite. Patton a aussi défendu Maria en infligeant un poing en pleine face de Daivari le . Le , lors d'une émission spéciale de RAW en Afghanistan en hommage aux troupes américaines, Patton arbitrait la confrontation Shawn Michaels/Triple H et se prenait un poing en pleine face. Il a également été porté en Chokeslam par Kane après l'avoir disqualifié pour avoir balancé des chaises au milieu du ring. Il a aussi été blessé à la mâchoire à cause de Chyna. On peut aussi noter qu'il considère son match en Steel Cage opposant The Rock à Al Snow comme le meilleur match qu'il ait jamais arbitré.
A Wrestlemania 30, il arbitre le match entre Undertaker et Brock Lesnar.

Vie privée 
Chad Patton  est aussi actif en dehors du ring et aime entraîner son fils à la chasse, au basket-ball et au baseball.

Liens externes 
  Profil sur WWE.com

Arbitre de catch
Naissance en mai 1976
Naissance à Urbana (Illinois)